Het ATP-toernooi van Florence 1990 (met de officiële naam Torneo Internazionali Citta di Firenze) werd gespeeld van 11 tot en met 17 juni 1990. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Circolo Del Tennis Firenze in de Italiaanse stad Florence.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Florence
ATP-toernooi van Florence